Костёл Сошествия Святого Духа — бывший римско-католический сакральный комплекс в агрогородке Фащевка Шкловского района Могилевской области.

История 

Католическая община появилась в Фащевке не позднее середины 17 века. В 1738 году было начато строительство нового каменного костёла. В 1754 году новопостроенную святыню освятили в честь Успения Пресвятой Девы Марии.

После Октябрьской революций начались годы воинствующего атеизма и гонений на веру. 13 июня 1937 года, когда большинство местных верующих отправились на праздник св. Антония в Могилев, неизвестные разбили и ограбили икону Божией Матери из церковного алтаря.

Позже были арестованы священник Петр Янукович, органист Мартин Секацкий, председатель церковного комитета Игнат Давидович, отец и сын Крупеньки и еще несколько прихожан. После суда их расстреляли в течение недели.

После войны власти попытались сделать в церкви клуб, но из-за общего сопротивления жителей от этой идеи пришлось отказаться. Тогда решили просто разрушить костёл. 24 декабря 1967 года здание было взорвано.

Архитектура 
В церкви было одиннадцать алтарей. В главном алтаре находилась икона Божией Матери Фащевской (Хващовской), считавшаяся чудотворной.

Ссылки 

 Костёл в Беларуси вчера и сегодня: праздник в Фащевке как отголосок славного прошлого
   
   
Барочная архитектура в Белоруссии
Исчезли в 1967 году
Взорванные здания и сооружения
Страницы с непроверенными переводами